een voornaam, de afkorting van Alexander
 Alex (bank), een bank die onderdeel uitmaakt van BinckBank
 Alex (orkaan, 2016), de eerste orkaan van het Atlantisch orkaanseizoen 2016
 Alex (restaurantketen), een Duitse horecaonderneming
 Alex (strip), een Franse stripreeks en -figuur
 Alex (stripalbum), een Belgisch stripalbum uit de stripreeks Jeremiah door Hermann Huppen in 1990
 personen:
 Alex Rodrigo Dias da Costa, een Braziliaans voetballer
 Alex Raphael Meschini, een Braziliaans voetballer
 Alessandro Santos, Japans voetballer, kortweg Alex genoemd
 Alex Rafael da Silva Antonio, een Braziliaans voetballer
 Alex de Souza, een Braziliaans voetballer
 Alex (zanger), een Nederlandse zanger
 personages:
 Alex (Street Fighter), een personage uit het computerspel Street Fighter
 Alex de Large, een personage uit de roman en gelijknamige film A Clockwork Orange
 Alex (Tekken), een personage uit het computerspel Tekken
 een afkorting en bijnaam van Alexanderplatz, een plein in de Duitse hoofdstad Berlijn
 Allgäu-Express, een in 2007 opgeheven treindienst in Duitsland
 Alex (trein), een sinds 2007 bestaande treindienst in Duitsland en vervanger van voorgenoemde
 Alex (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)
 Alex (papegaai), een papegaai die onderwerp was in een onderzoek naar taalvermogens van vogels

Geografie 
 Alex (Haute-Savoie), een plaats in de Haute-Savoie in Frankrijk
 Alex (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse stad Oklahoma

Zie ook 
 Tropische storm Alex
 Alix (doorverwijspagina)